

Toponyme 
 Acquet, ancienne commune française de la Somme, aujourd’hui intégrée à Neuilly-le-Dien.

Patronyme 
 Acquet de Férolles, patronyme de noblesse picarde

Voir aussi 
Pour l'homophone acquêt, voir le Wiktionnaire.

Homonymie
Homonymie de toponyme